И́горь Васи́льев:
 Васильев, Игорь Александрович  (род. 1945) — российский психолог.
 Васильев, Игорь Алексеевич (1938—2007) — советский и российский актёр.
 Васильев, Игорь Анатольевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Васильев, Игорь Викторович (1940—1997) — советский и латвийский скульптор.